Gian Filippo Felicioli – calciatore italiano
 Stefania Felicioli – attrice di teatro e regista teatrale italiana